Йонне Ярвеля (; род. 3 июня 1974, Весилахти, Финляндия) — вокалист и гитарист финской фолк группы Korpiklaani.

Биография 
Родилcя 3 июня 1974 года в городе Весилахти в Южной Финляндии. В 2010 году участвовал в записи песни «Lööme mesti» шестого студийного альбома Karjajuht эстонской группы Metsatöll. Альбом был выпущен 7 марта.

Korpiklaani выступили на презентации альбома в качестве гостей. Позже, в 2011 году, российская фолк-рок-группа Тролль гнёт ель привлекла Ярвеля к записи своего седьмого студийного альбома «Хумппа по соседству».

Семья 
В 1990-х годах состоял в браке с певицей  (1978—2018), дочерью известного саамского певца . Сын — Йомми Ярвеля.

С 2001 года в браке с Анной Ярвеля. Имеет четверых детей.

См. также 
 Тролль гнёт ель
 Metsatöll

Примечания 

Фолк-музыканты Финляндии
Деятели саамской культуры